le Célé est une rivière du sud de la France qui coule dans les départements du Cantal et du Lot ;
  Bagnac-sur-Célé, une commune française du Lot ;
  Marcilhac-sur-Célé, une commune française du Lot ;
  Sauliac-sur-Célé, une commune française du Lot.

Voir aussi
Scellés
Sele